Йонас Гектор (; ) — немецкий футболист, защитник клуба «Кёльн». Победитель Кубка конфедераций 2017 года в составе сборной Германии.

Биография 
Гектор родился 27 мая 1990 года в городе Саарбрюккен в семье сотрудника компании строительных материалов Эрхарда и его жены Моники.

С 2014 года футболист дистанционно изучал деловое администрирование в Университете Ольденбурга.

Клубная карьера 
Гектор является воспитанником весьма скромного клуба «». После своего дебютного сезона на взрослом уровне, защитник перешёл во вторую команду «Кёльна», за которую играл два сезона. Затем игрок был переведён в первую команду, игравшую тогда во второй Бундеслиге. Он внёс свой вклад в возвращение команды в класс сильнейших. В Бундеслиге Гектор дебютировал 23 августа 2014 года во встрече против «Гамбурга».

Карьера в сборной 
За национальную сборную Германии Гектор дебютировал 14 ноября 2014 года в матче против сборной Гибралтара.

В октябре 2020 года футболист объявил о завершении карьеры в сборной. Последний матч за национальную команду он провёл в ноябре 2019 года.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 43 / забито голов: 3; победы: 29, ничьи: 5, поражения: 9.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Кёльн II»